Keith kan syfta på:

 Keith (namn) – ett namn och personer med namnet
 Keith (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Keith (band) – engelskt rockband 2002–2009
 Keith (film) – amerikansk film från 2008
 Keith Almgrens orkester – svenskt dansband, aktivt 1993–1996
 Keithtal – matematiskt begrepp
 Tyfonen Keith – tyfon i västra Stilla havet 1997

Geografi

Australien 

 Keith (ort i Australien), South Australia, Tatiara,

Kanada 

 Keith Anchorage – en vik i provinsen British Columbia
 Keith Point – en udde i  provinsen British Columbia
 Lac Keith-Wiggins – en sjö i provinsen Québec

Marshallöarna 

 Kidrenen, ö, Enewetak,

Storbritannien 

 Keith, Skottland, Skottland, Moray,

USA

Se även
 Keith County – ett county i Nebraska

Se även

 Keith Bay
 Keith Brook
 Keith Creek
 Keith Island
 Keith Lake
 Keith River
 Lac Keith
 Mount Keith

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar